Olle Larson eller Olle Larsson kan syfta på:
Olle Larson (1899–1975), svensk målare
Olle Larsson (1913–2003), svensk friidrottare
Olle Larsson (1926–1996), svensk konstnär
Olle Larsson (1928–1960), svensk roddare
Olle Larsson (född 1967), svensk historiker och författare
Olle Larsson (född 1969), svensk byggentreprenör